Neue Szene bezeichnet:

 Neue Szene Augsburg
 Neue Szene Leipzig
 Nová scéna (Neue Szene) in Prag